Łukasik ist der Familienname folgender Personen:

 Damian Łukasik (* 1964), polnischer Fußballspieler
 Daniel Łukasik (* 1991), polnischer Fußballspieler
 Karolina Łukasik (* 1982), polnische Boxerin